The Reef (noto anche con il titolo Passion's Way) – film del 1999 diretto da Robert Allan Ackerman
The Reef - Amici per le pinne (The Reef: Shark Bait) – film del 2006 diretto da Howard E. Baker e John Fox
The Reef – film del 2010 diretto da Andrew Traucki
The Reef 2 - Alta marea (The Reef 2: High Tide) – film del 2012 diretto da Mark A.Z. Dippé e Taedong Park